Here and Now може значити:

Музика

Альбоми 

 Here and Now (альбом America)
 Here and Now (альбом Айка Тернера)
 Here and Now (альбом Nickelback)

Пісні
 Here and Now (сингл Hed PE) (*2009)